

Geologia
 Glen – tipo di valle derivata dall'erosione glaciale

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Glen – città della Contea di Alcorn, Mississippi
 Glen – città della Contea di Montgomery, New York

Onomastica
 Glen – variante del nome proprio di persona maschile Glenn